Areion peut désigner :
 Areion, un cheval fabuleux dans la mythologie grecque ;
 Groupe Areion, un groupe de presse français créé en 2003.

Voir aussi